Sønderskov kan syfta på följande platser:

Danmark 

 Sønderskov (Frijsenborg), skog, 
 Sønderskov (Silkeborg), del av Silkeborgsskogarna,